Oostelijke rifreiger
 Westelijke rifreiger